La First Lady () o First Gentleman ( o ) dell'Argentina è il titolo non ufficiale spettante al coniuge del Presidente dell'Argentina.

Ruolo della First Lady

First Ladies e First Gentlemen dell'Argentina

Note

 

First Ladies and Gentlemen of Argentina